

Musica 
Melrose – album dei Tangerine Dream del 1990

Geografia

Australia 
Melrose, cittadina dell'Australia Meridionale

Regno Unito 
Melrose, burgh della Scozia

Stati Uniti 
Melrose, città della Contea di Monroe, Iowa
Melrose, città della Contea di Middlesex, Massachusetts
Melrose, città della Contea di Charlevoix, Michigan
Melrose, township della Contea di Stearns, Minnesota
Melrose, villaggio della Contea di Curry, Nuovo Messico
Melrose, villaggio della Contea di Paulding, Ohio
Melrose, CDP della Contea di Douglas, Oregon
Melrose, città della Contea di Jackson, Wisconsin
Melrose Avenue, via di Los Angeles.

Sudafrica 
Melrose, sobborgo di Johannesburg

Altro 
Melrose plc, società di investimento britannica
Melrose, varietà di mela 
Melrose, primo traghetto nella baia di San Francisco progettato per trasportare le automobili
Melrose, negozio di abbigliamento nel sud-ovest degli Stati Uniti

Cronaca di Melrose, cronaca medievale

Pagine correlate 
Melrose Park